Broederschap van het Allerheiligste Sacrament (Sint-Niklaas), een katholieke broederschap uit Sint-Niklaas.
 Confrèrie van het Allerheiligst Sacrament des Altaars, een katholieke broederschap uit Breda
 Broederschap van het Allerheiligste Sacrament (Antwerpen), een katholieke broederschap uit Antwerpen